Agha Beghi, coneguda com a Beghisi Sultan, filla de Tamerlà
 Agha Beghi, filla de Miran Xah i esposa de Sad Vaccas.